Вадовские — древний русский дворянский род.

Польский дворянский род Вадовских () герба Остоя.

Род внесён в VI часть родословной книги Новгородской губернии.

История рода 
Родоначальник, Наум Вадовский, сын которого Пятой Наумович помещик Бежецкой пятины (1582). Внук родоначальника, новгородец Иван Пятого помещик Бежецкой пятины, за службу верстан поместным окладом и в Гербовнике показан родоначальником Вадовских (1624). Дмитрий и Пётр Ивановичи Бежецкие помещики († до 1668).

Описание герба 
В верхней голубой половине щита, изображены две руки с поднятыми мечами, выходящие из облаков (польский герб Малая Погоня), у боков щита означенных и между ними серебряный полумесяц, рогами обращённый вверх к золотой звезде (польский герб Лелива). В нижней красной половине золотое стропило с двумя стрелами и под стропилом серебряная шпага, остроконечием вниз.

Щит увенчан дворянскими шлемом и короною, на поверхности которой находится рука со шпагою. Намёт на щите голубой и красный, подложенный золотом. Щитодержатели: два льва. Герб рода Вадовских внесён в Часть 9 Общего гербовника дворянских родов Российской империи, стр. 52.

Ссылки

Примечания 

Шляхетские роды герба Остоя